(9885) Линукс () — астероид главного пояса, открытый 12 октября 1994 года в рамках проекта университета Аризоны по изучению комет и астероидов Spacewatch в обсерватории Китт-Пик и назван в честь ядра операционной системы Linux.

См. также 
 Список астероидов (9801—9900)
 Классификации малых планет
 (9793) Торвальдс
 (9882) Столлман
 (9965) GNU

Примечания

Ссылки 
 
 

Spacewatch